Penfold ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Penfold († 2015), britischer Heeresoffizier
 John Wornham Penfold (1828–1909), britischer Architekt und Vermessungsingenieur; Erfinder der Penfold box (roter Briefkasten der Royal Mail in 3 Grössen und insgesamt 9 Typen)
 Merimeri Penfold (1921–2014), neuseeländische Sprachwissenschaftlerin
 Michael Penfold, Dozent und Leitungsmitglied der IESA, dem Instituto de Estudios Superiores de Administración in Caracas, Venezuela
 Molly Penfold (* 2001), neuseeländische Cricketspielerin
 Peter Penfold (* 1940), britischer Diplomat

Siehe auch:
 Penfold Golf, britischer Sportartikelhersteller
 Penfold Point, Landspitze im Südosten von Deception Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis